Флоранте́н-ла-Капе́ль (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Окситания. Департамент — Аверон. Входит в состав кантона Сент-Аман-де-Кот. Округ коммуны — Родез.

Код INSEE коммуны — 12103.

Коммуна расположена приблизительно в 470 км к югу от Парижа, в 150 км северо-восточнее Тулузы, в 32 км к северу от Родеза.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 328 человек.

Экономика 

В 2007 году среди 197 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 131 были экономически активными, 66 — неактивными (показатель активности — 66,5 %, в 1999 году было 69,9 %). Из 131 активных работали 120 человек (65 мужчин и 55 женщин), безработных было 11 (7 мужчин и 4 женщины). Среди 66 неактивных 14 человек были учениками или студентами, 36 — пенсионерами, 16 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Аверон